Rota är ett släkte av svampar. Rota (svamp) ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar